The Actress (1928), een film van Sidney Franklin
The Actress (1953), een film van George Cukor